Thailand deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1952 i Helsingfors, og har siden deltaget i alle efterfølgende sommerlege undtaget Sommer-OL 1980 i Moskva som de boykottede. De har foreløbig deltaget tre gange i vinterlege, første gang under Vinter-OL 2002 i Salt Lake City, og senere under Vinter-OL 2006 i Torino og under Vinter-OL 2014 i Sotji.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Thailands OL-statistik  på Sports-reference.com

Thailand ved sommer-OL
Thailand ved vinter-OL
OL